Соло́менное — район города Петрозаводска. Расположен в северной части города.

История 

Стоянки человека в районе Соломенного известны с раннего неолита.

Упоминания о селе Соломенном можно встретить ещё с XV века. Происхождение его наименования связывается многими исследователями со словом финского происхождения «salmi» — пролив.

Первое наименование Петрозаводской губы — Соломенная губа или озеро Соломялахта.

Село Соломенное входило в состав Заозерского общества Шуйской волости Петрозаводского уезда Олонецкой губернии, численность населения в 1905 году составляла 154 человека.

После вхождения в состав Карельской АССР и её районирования — в составе Заозерского сельсовета Прионежского, с 1930 по 1933 гг. Петрозаводского района.

Рабочий посёлок Соломенное был организован 17 декабря 1931 года согласно постановлению Президиума Карельского Центрального исполнительного комитета. В его состав вошли село Соломенное и посёлок Красный Прибой. С этого времени стал действовать Соломенский поселковый Совет.

С 20 июня 1934 года в состав посёлка вошли посёлок лесозавода имени Октябрьской революции и Соломенского кирпичного завода.

С 30 июля 1938 года посёлок был переведён из состава Прионежского района в сельскую местность города Петрозаводска с подчинением его совета Петрозаводскому городском совету.

С 1945 года рабочий посёлок Соломенное был подчинён в административно-хозяйственном отношении Первомайскому райсовету города Петрозаводска, а 1948 года вернулся в подчинение Петрозаводского городского совета.

С 19 марта 1958 года в состав Соломенного вошло село Заозерье, которое было в его составе до 1963 года.

30 января 1974 года рабочий посёлок Соломенное был передан в административное подчинение Октябрьскому райсовету Петрозаводска, а с 1977 года, когда был упразднён поселковый совет, вошёл в состав Петрозаводска.

Природа 
Соломенное расположено на берегах Петрозаводской губы Онежского озера и Логмозера, соединённого с ним проливом. Имеется несколько небольших прудов.

Характерны скальные обнажения серого диабаза — соломенская брекчия. На восточной границе Соломенного располагается жерло потухшего вулкана — Соломенский некк.

Соломенский диабаз был использован для внутренней отделки Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.

Образование 
Первое училище было создано при Соломенской приходской церкви, которое было открыто 10 января 1838 г. В 1874 году училище расположилось в новом здании, построенном на средства Санкт-Петербургского лесопромышленника, владельца Соломенского лесозавода Ильи Федуловича Громова (1819—1882), с 1875 г. носило его имя. 

В 1914 г. открылось земское одноклассное смешанное училище при заводе Беляева. 

В настоящее время в Соломенном располагается средняя школа № 7.

Здравоохранение 
Первое медицинское учреждение — приёмный покой для служащих лесопильного завода В. А. Ратькова-Рожнова, был открыт 11 июля 1901 г. В настоящее время действует филиал городской поликлиники № 3.

Храмы 
Соломенский Петропавловский мужской монастырь был основан в 1589 году, при новгородском митрополите Александре. Обитель была упразднена в 1764 году, храмы и монастырские строения были уничтожены пожаром.

В 1786 году на средства петербургского купца Ильи Кононова была возведена церковь во имя Святых апостолов Петра и Павла. В 1798 году рядом была построена церковь во имя Сретения Господня. Сретенская церковь была закрыта в 1931 году, перестроена под школу. В 2003 году открыта вновь.

Кладбища 
Имелось кладбище при Петропавловской церкви, ныне не существующее (в настоящий момент территория детского сада), в конце улицы Ботанической. На этом месте находится пустырь. На пустыре располагается «футбольное поле» перед Ботаническим садом. Ныне действует полузакрытое Соломенское кладбище, расположенное на Рабочей улице.

Промышленность 
Ещё в XVIII в. в окрестностях Соломенского погоста при помощи пороха велась добыча тёмно-зеленого камня. Камень использовался для отделки Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.

Соломенский паровой лесозавод купца Ильи Громова был открыт 7 марта 1874 года. Завод эксплуатировался им совместно с Владимиром Ратьковым-Рожновым. 7 сентября 1914 г. сгорел.

В 1901 году на юго-западном берегу Логмозера был открыт паровой лесозавод купцов Пименовых. 6 декабря 1905 года он сгорел. В 1910 года на его месте был построен паровой лесозавод купца А. П. Беляева. В августе 1914 года первый лесозавод был продан компании «Беляев и Ко». С января 1917 года находился в ведении Петрозаводского акционерного лесопромышленного общества. 10 ноября 1918 года был национализирован и в дальнейшем получил название « Лесозавод № 3». С 1922 года в системе комбината Кареллес. В годы финской оккупации Петрозаводска (1941—1944) на заводе работали до 100 свободных местных жителей и около 30 советских военнопленных. В 1943 году лесозавод произвёл более 4300,0 тыс. м³ пиломатериалов. С 22 августа 1963 года после включения завода в состав Петрозаводской мебельной фабрики был организован Петрозаводский лесопильно-мебельный комбинат. В настоящее время — ЗАО «Соломенский лесозавод».

В 1885—1889 годах на мызе Лачинова в Соломенном действовал мыловаренный завод купца Моисея Перцовича Холодного.

С 1935 года существовал Соломенский кирпичный завод, в дальнейшем предприятие — Петрозаводский кооператив «Керамик».

В 1933 году была построена тепловая Соломенская ГЭС, закрыта в 1956 году.

Транспорт

Водный транспорт 
Изначально в село добирались водным транспортом. С появлением в Петрозаводске пароходов, существовали рейсы пароходов, принадлежащих лесозаводу, для доставки рабочих на завод.

С начала 1920-х годов Северо-Западное речное пароходство организовало пассажирские рейсы парохода «Шиповка» из Петрозаводска в Соломенное и далее в Шую. «Шиповка» была построена в Финляндии в 1881 г., имела ширину 15,4 метра и вмещала 70 человек. Кроме того, на линии работали моторные лодки Петрозаводского центрального рабочего кооператива

С 1925 года «Шиповку» сменил пароход «Кудама» («Рабочий вождь»), совершавший рейсы на линии Петрозаводск-Соломенное-Судострой-Зимник-Петрозаводск. В послевоенное время линию на Соломенное обслуживал «Джамбул» Беломорско-Онежского пароходства.

В 1950-х годах от пристани Соломенное осуществлялись рейсы Соломенное-Судострой (Шликин Наволок) — Лехнаволок мотокатера МК-14 и прогулочные рейсы теплохода «Москвич-172». В 1962 году линия Петрозаводск-Соломенное-Шликин Наволок была закрыта по причине убыточности. Причал и пассажирский павильон пристани Соломенное были перенесены в местечко Чёртов Стул.

Автобус 
В феврале 1929 году Карельским управлением местного транспорта была открыта автобусная линия от Гостиного двора в Петрозаводске до Соломенного по льду Онежского озера.

В 1930 году была построена дорога от Петрозаводска до Соломенного, и во время закрытия навигации в Петрозаводской губе, по ней ходили автобусы до Соломенного. К концу 1930-х годов эта линия стала регулярной и работала круглогодично.

С 26 декабря 1946 года линия площадь Кирова в Петрозаводске — Соломенное получает номер 4, под этим номером долгое время существует единственный маршрут в Соломенное, с 1954 года он продлён до улицы Гоголя в Петрозаводске, с 1964 года до телецентра. В настоящем виде маршрут от Древлянки до Соломенного существует с 1998 года.

С 1984 года в Соломенное также ходил маршрут № 14 Мясокомбинат — Соломенное, просуществовавший несколько лет.

В настоящее время Соломенное обслуживают общегородские маршруты улица Кемская-Соломенное (с 2004 года), Древлянка-Соломенное (с 2012 года).

Через Соломенное также проходит городской маршрут Древлянка-Зимник, пригородные рейсы до Пиньгубы, Лехнаволока, Суйсари.

Железнодорожный транспорт 
С 1955 по 2008 год существовала железнодорожная ветка Томицы — Соломенное для доставки продукции Петрозаводского лесопильно-мебельного комбината.

В 1970-е годы работала узкоколейная железная дорога кирпичного завода.

Паром 
Издавна действовала лодочная переправа. С 1910-х годов был организован паром..

В 1969 году паром был заменён наплавным мостом. Действующий ныне мост — пятый по счёту, был установлен 28 ноября 2017 г. взамен понтонного моста, установленного в 2006 году. Наплавной мост был изготовлен на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе.

Деление 

 Беляевская сторона
 Местечко Борнаволок
 Выселок Гапнаволок
 Громовская сторона
 Жилой комплекс Горное
 ГЭС городок
 Местечко Красивый Берег
 Посёлок Красный Прибой
 Деревня Лачинова Мыза
 Новая деревня
 Посёлок Октябрьской Революции
 Микрорайон Соломенное-1
 Соломенский промузел
 Местечко Чёртов Стул
 Жилой комплекс Янтарный Парк

Адресообразующие элементы

Известные жители 
 Тимоскайнен, Фёдор Фёдорович — политический деятель, разведчик.
 Мехнецов, Василий Алексеевич - советский режиссёр, лауреат Сталинской премии.

Примечания

Ссылки 
 Соломенное
 Соломенное
 История Соломенного
 Церкви Соломенного

Районы Петрозаводска
Бывшие посёлки городского типа Карелии